Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali Femminili di Palermo 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl třetí nasazený pár Češek Renaty Voráčové hrající po boku Barbory Záhlavové-Strýcové, který prohrál v semifinále s dvojicí sester Plíškových.

Vítězem se stala nejvýše nasazená francouzsko-polská dvojice Kristina Mladenovicová a Katarzyna Piterová, která ve finále zdolala český sourozenecký pár Karolínu a Kristýnu Plíškovy po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–1 a 5–7, až dvoubodovým rozdílem v supertiebreaku [10–8].

Nasazení párů 
  'Kristina Mladenovicová /  Katarzyna Piterová (vítězky)
  Janette Husárová /  Sílvia Solerová Espinosová (1. kolo)
  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinále)
  Mirjana Lučićová Baroniová /  Klára Zakopalová (1. kolo)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= K Mladenovic   K Piter
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= C Dentoni   A Grymalska
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= L Domínguez Lino   A Parra Santonja
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Melnikova   T Mirčić
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= M Lučić-Baroni   K Zakopalová
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= K Knapp   F Pennetta
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= C Garcia   M Zanevska
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= N Clerico   A Sadiković
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= E Birnerová   I Burjačok
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=78
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Cohen   A Sasnovič
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Dulgheru   I Ferrer Suárez
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= R Voráčová  
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= K Barrois   N Rottmann
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= M Duque Mariño   T Pereira
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Husárová   S Soler Espinosa
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=[8]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= K Mladenovic   K Piter
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= L Domínguez Lino   A Parra Santonja
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= K Knapp   F Pennetta
| RD2-score03-1=68
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= C Garcia   M Zaněvska
| RD2-score04-1=710
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= E Birnerová   I Burjačhok
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= R Voráčová  
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= M Duque Mariño   T Pereira
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=61
| RD2-score08-3=[12]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= K Mladenovic   K Piter
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02=
| RD3-team02= C Garcia   M Zaněvska
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[5]

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= R Voráčová  
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=[8]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3='''[10]

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2013